Colón pode referir-se a:

Colón (departamento de Entre Ríos), departamento argentino
Colón (departamento de Córdoba), departamento argentino
Colón (Honduras), departamento hondurenho

Desambiguação